Рувруа́-сюр-Сер () — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия. Департамент коммуны — Эна. Входит в состав кантона Вервен. Округ коммуны — Вервен.

Код INSEE коммуны — 02660.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 44 человека.

Экономика 
В 2010 году среди 36 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 22 были экономически активными, 14 — неактивными (показатель активности — 61,1 %, в 1999 году было 62,2 %). Из 22 активных жителей работали 18 человек (9 мужчин и 9 женщин), безработных было 4 (1 мужчина и 3 женщины). Среди 14 неактивных 2 человека были учениками или студентами, 8 — пенсионерами, 4 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Рувруа-сюр-Сер 

Коммуны департамента Эна